Rácz Katalin
 Rácz Katalin (1952) kerámiaművész
 Rácz Katalin (1965–2017) atléta, középtávfutó
 Rácz Katalin (?) műfordító
Rácz Kati
 Rácz Kati (1951) színésznő, szinkronszínész
 Rácz Kati (1958) énekesnő